Jean Rey – chimico francese
Jean Rey – ciclista francese
Jean Rey – politico belga
Jean Rey – rugbista francese